Mimika je lahko:

 Mimika, žensko osebno ime
 Mimika, izražanje občutja z igro obraza